Der Kanton Lavaur war bis 2015 ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Castres, im Département Tarn und in der Region Midi-Pyrénées. Hauptort war Lavaur. Vertreter im Generalrat des Départements war zuletzt von 2008 bis 2015 Joseph Dalla Riva (UMP). 

Der Kanton war 272,37 km² groß und hatte 27.195 Einwohner, was einer Bevölkerungsdichte von 100 Einw./km² entsprach (Stand 1. Jan. 2012). Im Mittel lag er 181 Meter über Normalnull, zwischen 95 und 301 Meter.

Gemeinden 
Der Kanton bestand aus 19 Gemeinden:

Lavaur
Aufgelöst 2015